Bassoli – cognome italiano, variante di Bassi

Persone 
 Alessandro Bassoli (1990) – calciatore italiano
 Fernando Bassoli (1907-1988) – politico italiano
 Fiorenza Bassoli (1948-2020) – politica italiana
 Vincenzo Bassoli (1918-1999) – giornalista, critico teatrale e cinematografico italiano